Пчелица може да се отнася за:
 пчелица – умалително от пчела
 „Пчелица“ (1871) – първото българско детско списание, месечно, в Цариград
 „Пчелица“ (1882) – приказна новела от Анатол Франс
 „Пчелица“ (1914-1932) – българско детско списание, двуседмично, в София
 „Пчелица“ (1934-1936) – български детски вестник, 2 пъти месечно, в София
 „Пчелица“ (1937-1942) – българско детско илюстровано списание, месечно, в София
 „Пчелица“ (1937-1939) – български детски илюстрован вестник, месечно, в с. Василовци (Ломско)

Източници